Die Manchester Monarchs waren eine Eishockeymannschaft aus der American Hockey League. Sie spielten von 2001 bis 2015 in Manchester, New Hampshire in der Verizon Wireless Arena (10.019 Plätze).

Geschichte 
Die Monarchs wurden 2001 als Farmteam der Los Angeles Kings (NHL) gegründet. Ihr erstes Spiel spielten sie am 6. Oktober 2001 gegen die Lowell Lock Monsters und verloren 6:3. Ihren ersten Sieg errangen sie eine Woche später gegen die Norfolk Admirals. In ihrer Historie gewannen sie einmal ihre Division (2004/05) sowie in der Saison 2014/15 den Calder Cup.

Im Januar 2015 gab die American Hockey League eine umfangreiche Umstrukturierung zur Saison 2015/16 bekannt, in deren Rahmen eine neue Pacific Division gegründet wurde und fünf Teams nach Kalifornien übersiedelten. Dies betraf auch die Manchester Monarchs, die mit den Ontario Reign aus der ECHL die Plätze tauschten. Somit spielen die Ontario Reign fortan in der AHL, während die Manchester Monarchs als neues ECHL-Franchise etabliert wurden. Beide Mannschaften waren und bleiben Kooperationspartner der LA Kings.

Saison Statistik 

Legende: GP = gespielte Spiele, W = gewonnene Spiele, L = verlorene Spiele, T = unentschiedene Spiele, OL = nach Verlängerung verlorene Spiele, SOL = nach Penalty-Schießen verlorene Spiele, GF = geschossene Tore, GA = kassierte Tore, PTS = Punkte

Vereins-Rekorde 
Tore: 46, Mike Cammalleri (2004/05)
Assists: 63 Mike Cammalleri (2004/05)
Punkte: 109 Mike Cammalleri (2004/05)
Strafminuten: 322, Joe Rullier (2004/05)
Gegentore-Schnitt: 1.93, Adam Hauser (2004/05)
Gehaltene Schüsse (%): 93.3, Adam Hauser (2004/05)
Tore (Karriere): 85, Noah Clarke
Assists (Karriere): 122, Gabe Gauthier
Punkte (Karriere): 199, Noah Clarke
Strafminuten (Karriere): 844, Joe Rullier
Gewonnene Spiele eines Torhüters (Karriere): 84, Martin Jones
Shutouts (Karriere): 12, Adam Hauser
Spiele (Karriere): 414, Andrew Campbell

Weblinks 

 Manchester Monarchs bei hockeydb.com

 
Eishockeyverein (American Hockey League)
Organisation (Hillsborough County, New Hampshire)
Gegründet 2001
Aufgelöst 2015
Ontario Reign (AHL)
Sportverein (New Hampshire)